John Newcombe e Tom Okker hanno battuto in finale Jimmy Connors e Ilie Năstase 6–1, 3–6, 6–3, 5–7, 6–4.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tom Okker (Campioni)
 Niki Pilic /  Allan Stone (primo turno)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (semifinali)
 Cliff Drysdale /  Roger Taylor (terzo turno)

 Bob Carmichael /  Frew McMillan (semifinali)
 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (finale)
 Manuel Orantes /  Ion Țiriac (primo turno)
 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1973